Sinfonia n. 23 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 23 di Wolfgang Amadeus Mozart